Чиа́нг Хай Динг,  (род. 1938 год, Малайзия) — сингапурский дипломат, посол в СССР в 1986—1989 годах.

Биография 
Родился в 1938 году в г. Муар (султанат Джохор).

С 1955 г. учился в Сингапурском университете, затем в Австралийском национальном университете. В 1963 году вернулся в Сингапур, учился на историческом факультете университета.

Доктор философских наук.

Был преподавателем истории в Национальном университете Сингапура (1963-1971), там же стал доктором философских наук.

В 1973–1978 годах — менеджер в Citibank.

С 1971 года на дипломатической службе:
 1971–1973 годы — посол в Малайзии;
 1978–1982 годы — посол в ФРГ;
 1982–1986 годы — посол в Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, Евросоюзе и Ватикане по совместительству;
 1986—1989 годы — посол в СССР, а также Польше, Венгрии, Болгарии, Румынии и Финляндии по совместительству;
 1990—1994 годы — посол в Египте, Югославии, Кипре, Пакистане и Иордании по совместительству;

В 1994 году — старший научный сотрудник в Институте исследований Юго-Восточной Азии (ISEAS).

В 1995—2002 годах — советник по экономическим вопросам председателя и главного исполнительного директора Neptune Orient Lines (NOL Group).

В 2001 г. защитил диплом по геронтологии в Simon Fraser University и стал исполнительным директором консультационного центра SAGE (Singapore Action Group of Elders) (до 2006 года).

Депутат парламента в 1970—1984 годах.

Член партии Народное действие. Известный сингапурский историк. Автор автобиографического эссе

Ссылки 
 «Известия», 13 октября 1986 г.
 Dr. Chiang Hai Ding
 Representing Singapore in the Early Years

Примечания 

Послы Сингапура в СССР
Послы Сингапура в ФРГ
Мемуаристы по алфавиту
Мемуаристы Сингапура
Выпускники Австралийского национального университета
Историки Сингапура
Историки по алфавиту
Доктора философских наук